Тихоокеа́нская плита́ — самая обширная литосферная плита, почти полностью сложенная корой океанического типа. Размер плиты и, соответственно, размер Тихого океана постепенно уменьшается.

Строение 
На юге дивергентная граница с Антарктической плитой проходит по Тихоокеанско-Антарктическому хребту.

На севере и западе Тихоокеанская плита погружается в зонах субдукции различного типа, формируя Алеутский жёлоб на севере и Марианскую впадину на западе.

В середине восточной границы, в районе Калифорнии, плита движется на север вдоль Северо-Американской плиты формируя трансформный разлом Сан-Андреас.

Тектоника 

Скорость движения Тихоокеанской плиты составляет 5,5 см в год. При этой скорости Лос-Анджелес, расположенный на ней, окажется рядом с Сан-Франциско через 10 миллионов лет.

Тихоокеанская плита имеет внутреннюю Гавайскую горячую точку, которая сформировала Гавайские острова.

Примечания

Ссылки 

Литосферные плиты
Естественная история Северной Америки